Süper Lig 2014/2015 (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) to 57. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Sezon został rozegrany między 29 sierpnia 2014 a 30 maja 2015. Tytułu broniła drużyna Fenerbahçe SK, ale mistrzem został Galatasaray SK. Był to 20. tytuł w historii dla tego zespołu, dzięki czemu pobili rekord w ilości tytułów mistrza oraz zdobyli 4 gwiazdkę na herb.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (16.),  (17.) oraz  (18.).

Tabela

Wyniki spotkań

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Najlepsi asystenci 
{| class="wikitable"  
|-
!P.
!Zawodnik
!Klub
!Asysty
|-
|rowspan=1 align=center|1
| Mehmet Ekici
|Trabzonspor
|align=center|10
|-
|rowspan=3 align=center|2
| Eren Albayrak
|Çaykur Rizespor
|align=center|9
|-
| Tunay Torun
|Kasımpaşa
|align=center|9
|-
| Cicinho
|Sivasspor
|align=center|9
|-
|rowspan=7 align=center|5
| Moestafa El Kabir
|Gençlerbirliği
|align=center|8
|-
| José Sosa
|Beşiktaş
|align=center|8
|-
| Volkan Şen
|Bursaspor
|align=center|8
|-
| Bilal Kısa
|Akhisar Belediyespor
|align=center|8
|-
| Caner Erkin
|Fenerbahçe SK
|align=center|8
|-
| Sercan Yıldırım
|Balıkesirspor
|align=center|8
|-
| Selçuk İnan
|Galatasaray
|align=center|8
|-

Czyste konta 

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji